Piraten kan syfta på:

 Fritiof Nilsson Piraten (1895–1972), en skånsk författare
 Piraten (film) – en amerikansk film från 1948
 PIRATEN – ett politiskt parti i Tyskland, se Piratpartiet (Tyskland)